Rippen (piano), een fabrikant van piano's
rippen, het kopiëren van cd's of dvd's naar bestanden op een harde schijf